Я́куб Кле́пиш (; 5 июня 1984, Прага, Чехословакия) — чешский хоккеист, центральный и левый нападающий. Чемпион мира 2010.

Биография 
Воспитанник клуба «Славия Прага».

В 2002 году задрафтован клубом НХЛ «Оттава Сенаторз» в 1-м раунде под № 16.

Выступал за клубы «Портленд Уинтерхокс» (ЗХЛ, 2001/02), «Славия Прага» (2002/03, 2003/04, 2007/08), «Портленд Пайретс» (АХЛ, 2004/05), «Херши Беарс» (АХЛ, 2005/06 — 2007/08), «Вашингтон Кэпиталз» (НХЛ, 2005/06, 2006/07), «Авангард» (2008/09, 2009/10), «Салават Юлаев» (2010/11), «Динамо Москва» (2011/2012), «Лев Прага» (2011/2012), «Ферьестад» (2014), «Оцеларжи Тршинец» (2014/2015), «Млада Болеслав» (2015/16 - 2019/20), «Комета Брно» (2020/2021), с сезона 2021/2022 играет за клуб «Били Тигржи Либерец».

За сборную Чехии сыграл 98 матчей, забросил 25 шайб, сделал 27 передач, набрал 48 минут штрафа.

Всего за карьеру (2002-2021 годы) сыграл за сборную и клубы 1244 матча, забросил 265 шайб, сделал 398 передач, набрал 927 минут штрафа.

Достижения 
 Чемпион Чехии 2003 и 2008.
 Серебряный призер чемпионата Чехии 2004 и 2015
 Лучший бомбардир (17 очков) и снайпер (10 шайб) плей-офф чемпионата Чехии 2008
 Бронзовый призёр юниорского чемпионата мира (до 18 лет) 2002. Участник чемпионатов мира среди юниоров 2003 и 2004. Всего за юниорскую сборную Чехии 21 матч, 3 шайбы, 14 передач, 16 минут штрафа.
 Участник чемпионатов мира 2008, 2009, 2010, 2014 и 2015 в составе сборной Чехии (35 матчей, 6 шайб, 13 передач, 10 минут штрафа).
 Чемпион мира 2010. Автор шайбы в финале со сборной России уже на 1-й минуте матча.
 Чемпион России и обладатель Кубка Гагарина в сезоне 2010/2011 в составе ХК «Салават Юлаев» (Уфа).
 Чемпион России и обладатель Кубка Гагарина в сезоне 2011/2012 в составе московского «Динамо». Автор победного гола в седьмой, решающей встрече финала.
 Участник матча звёзд КХЛ (2009, 2014).
 Обладатель Кубка Колдера 2006.

Статистика 
                                            --- Regular Season ---  ---- Playoffs ----
Season   Team                        Lge    GP    G    A  Pts  PIM  GP   G   A Pts PIM
--------------------------------------------------------------------------------------
2002-03	 HC Slavia Praha             ELH    38	  2    6    8	22   4   0   0  0   6
2003-04	 HC Slavia Praha             ELH    44	  4    9   13	43  17	 5   3	8  10
2004-05	 Portland Pirates            AHL    78	 13   14   27	76
2005-06	 Washington Capitals         NHL    25	  1    3    4	 8
2005-06	 Hershey Bears               AHL    54	 11   20   31	49  15	 2   6  8   4
2006-07	 Washington Capitals         NHL    41	  3    7   10	28
2006-07	 Hershey Bears               AHL    31	  6   26   32	24  19	 7   7 14  14
2007-08	 Hershey Bears               AHL    19	  5    6   11	 9
2007-08	 HC Slavia Praha             ELH    24	  5    7   12	22  19	10   7 17  24
2008-09	 Авангард (Омск)             КХЛ    55	 18   17   35	51   9	 2   4	6   0
2009-10	 Авангард (Омск)             KХЛ    56	 10   12   22	50   3	 0   2	2   2
2010-11	 Салават Юлаев (Уфа)         KХЛ    49	 14   12   26	16  16	 1   4	5   4
2011-12	 Салават Юлаев (Уфа)         KХЛ    15	  3    2    5	 8
2011-12	 ХК Динамо (Москва)          KХЛ    29	  4    5    9	14  14	 5   1	6   6
2012-13  Лев (Прага)                 КХЛ    45   20   18   38   24   4   0   0  0   0
2013-14  Лев (Прага)                 КХЛ    38    8    9   17   22   4   1   0  1   4
2014-15  Ферьестад (Карлстад)        CHL     6    1    3    4   10
2014-15  Ферьестад (Карлстад)        SHL    21    6    5   11   18
2014-15  Оцеларжи (Тршинец)          ELH    17    7   14   21   22  18   4   5  9   4
2015-16  Оцеларжи (Тршинец)          CHL     4    1    4    5    4
2015-16  Оцеларжи (Тршинец)          ELH    23    1   11   12   12
2015-16  Млада Болеслав              ELH    23    5   12   17   20  10   4   0  4  22
2016-17  Млада Болеслав              CHL     4    0    3    3    8
2016-17  Млада Болеслав              ELH    47    7   16   23   34   5   1   3  4  16
2017-18  Млада Болеслав              ELH    47   13   19   32   26   5   3   2  5  34
2018-19  Млада Болеслав              ELH    38   11   21   32   26  10   2   2  4   8
2019-20  Млада Болеслав              ELH    46    7   23   30   26
2020-21  Комета (Брно)               ELH    48   10   20   30   22   9   2   1  3   2
--------------------------------------------------------------------------------------
         КХЛ Total                         287   73   75  148  210  50   8  11 19  16
         NХЛ Total                          66    4   10   14   36  
         AХЛ Total                         182   35   66  101  158  34   9  13 22  18
         ELH Total                         395   72  158  230  275  97  31  23 54 126
         SHL Total                          21    6    5   11   18  
         CHL Total                          14    2   10   12   22
             Total                         965  192  324  516  719 181  48  47 95 160

Ссылки 

Хоккеисты Чехии
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Игроки «Портленд Уинтерхокс»
Игроки ХК «Славия» Прага
Игроки «Портленд Пайретс»
Игроки «Херши Беарс»
Игроки «Вашингтон Кэпиталз»
Игроки ХК «Авангард» Омск
Игроки ХК «Салават Юлаев»
Игроки ХК «Динамо» Москва
Игроки ХК «Лев» Прага
Игроки ХК «Ферьестад»
Игроки ХК «Оцеларжи»
Игроки ХК «Млада Болеслав»
Игроки ХК «Комета»
Игроки ХК «Били Тигржи Либерец»
Игроки ХК «Рытиржи Кладно»
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Обладатели Кубка Гагарина